Cheia több romániai település neve:

 Kheja, Brassó megye
 Cheia, Constanța megye
 Remeteiszoros, Fehér megye
 Mészkő, Kolozs megye
 Cheia, Prahova megye
 Cheia, Vâlcea megye